Les épreuves de basket-ball à trois des Jeux méditerranéens de 2022 ont lieu à Oran, en Algérie, du  au .

Médaillés

Tableau des médailles

Podiums

Tournoi masculin

Tournoi féminin

Joueuses

Phase de poule

Poule A

Poule B

Poule C

Tableau final

Matches de classement

Classement final

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel

Basket-ball
2022
Basket-ball en 2022
Compétition de basket-ball en Algérie
Basket-ball 3×3